Синьожупанники — військовий підрозділ армії УНР;
 Синьожупанники (селище) — селище у Шаргородському районі Вінницької області.